Существуют и другие населенные пункты с названием Кастрополь. См.: Кастрополь (Крым)
Кастрополь () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 125,77 км². Население — 3 807 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Castropol 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Biblioteca de Castropol 

Муниципалитеты Астурии